JMO est un sigle qui peut désigner :
 Journal des marches et des opérations, un document relatant les événements vécus par chaque état-major et corps de troupe au cours d’une campagne ;
 Jugoslovenska Muslimanska Organizacija (en français, Organisation musulmane yougoslave), un parti politique yougoslave de l'entre-deux-guerres.

JMo est une abréviation qui peut désigner :
 Jennifer Morrison (1979-), une actrice, réalisatrice et productrice américaine.